

Toponymie 
 Le Xian de Yun (郧) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le Xian de Yun (云) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Patronymie 
 Lucie Yun Un-hye, laïque martyre coréenne
 Paul Yun Ji-chung, laïc martyr coréen
 Yun Heunggil, auteur sud-coréen
 Yun Humyong, poète, romancier, et critique sud-coréen
 Yun Jeong-mo, auteure sud-coréenne
 Yun Jin-seo, actrice sud-coréenne
 Yun Seok-jung, auteur coréen de poèmes et de comptines pour enfants 
 Yun Suk-young, footballeur sud-coréen
 Yun Sung-bin, skeletoneur sud-coréen
 Zhiwei Yun, mathématicien chinois

Culture 
 Yun  est un personnage de l'univers étendu de Star Wars ;
 Yun est un personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter.

Patronyme coréen
Patronyme chinois
Homonymie de patronyme